Lippertsmühle ist der Name von:

 Lippertsmühle (Konnersreuth), Ortsteil der Gemeinde Konnersreuth im Landkreis Tirschenreuth, Oberpfalz
 Alternativname der Schaubmühle in Volkach, Unterfranken